Пшеничников — русская фамилия. Известные носители:
 
 Пшеничников, Анатолий Егорович (род. 1945) — украинский политик, народный депутат Украины.
  (род. 1991) — российский футболист.
 Пшеничников, Виталий Георгиевич (1951—2016) —  советский и российский государственный и партийный деятель, директор АКО «Синтез».
 Пшеничников, Вячеслав Васильевич (род. 1960) — российский поэт, прозаик, драматург, журналист, бизнес-аналитик, философ. Член Союза российских писателей.
 Пшеничников, Дмитрий Владимирович (род. 1965) — российский архитектор, член Союза архитекторов России, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Пшеничников, Леонид Николаевич (род. 1949) — российский инженер-проектировщик систем сигнализации и связи на железной дороге.
 Пшеничников, Николай Андреевич (1924—1986) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, старший лейтенант.